Сассарі — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Сассарі — провінція в Італії, у регіоні Сардинія.